Ко́рсунська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Корсунь-Шевченківський Черкаської області.

 Корсунська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Корсунська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Корсунська вулиця — вулиця в місті Львів.
 Корсунська вулиця — вулиця в місті Рівне.
 Корсунська вулиця — вулиця в місті Харків.
 Корсунська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Вулиці